Ankum steht für:

 Ankum, Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bersenbrück im nördlichen Teil des Landkreises Osnabrück
 Ankum (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Ankum (Dalfsen), Ort in Dalfsen in der Provinz Overijssel, Niederlande
 Ankum (Virginia), Ort im Brunswick County im US-Bundesstaat Virginia
 Johan Albert Ankum (1930–2019), niederländischer Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn,  Eisenbahnbetrieb in Deutschland
 Ankumer Höhe, Höhenzug im norddeutschen Tiefland im niedersächsischen Landkreis Osnabrück (Deutschland)